Lost Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lost Creek Township (Indiana)
 Lost Creek Township (Missouri)
 Lost Creek Township (Nebraska)
 Lost Creek Township (Ohio)